Miejscowości w Polsce: 
 Tomczyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Tomczyce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów 
 Tomczyce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica 
 Tomczyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz

Inne obiekty:
 Rezerwat przyrody Tomczyce